Osiemnaste i ostatnie zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich w sezonie 2014/2015, rozgrywane w słoweńskiej Planicy na skoczni Letalnica, byłby także z kolei ostatnimi w sezonie konkursami Pucharu Świata w lotach narciarskich. W rozegranych 19 marca kwalifikacjach wygrał Anže Semenič, a dzień później w konkursie indywidualnym wygrał jego rodak, Peter Prevc. 21 marca zawodnicy wystąpili w konkursie drużynowym, który wygrali Słoweńcy, a 22 marca w ostatnim konkursie indywidualnym sezonu 2014/2015 zwyciężył po raz drugi w karierze i na tej skoczni Jurij Tepeš, zaś siódmy Severin Freund zdobył Kryształową Kulę za ten sezon.

Skocznia

Program zawodów

Jury

Wyniki

Kwalifikacje do pierwszego konkursu indywidualnego

Pierwszy konkurs indywidualny

Konkurs drużynowy 
Druga seria została odwołana z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych.

Drugi konkurs indywidualny

Klasyfikacje po konkursach w Planicy

Klasyfikacja generalna Pucharu Świata

Klasyfikacja generalna Pucharu Świata w lotach narciarskich

Klasyfikacja Pucharu Narodów

Uwagi

Bibliografia 
 
 
 
 
 

Planica
Puchar Świata w skokach narciarskich w Planicy
2015 w Słowenii